Bukit Indah (Muara Papalik), een plaats in Indonesië
Bukit Indah (Plakat Tinggi), een plaats in Indonesië
Bukit Indah (Nasal), een plaats in Indonesië
Bukit Indah (Rakit Kulim), een plaats in Indonesië